Magdalena Ujma (ur. 1959) – historyczka i politolożka
 Magdalena Ujma (ur. 1967) – krytyczka i kuratorka sztuki, eseistka, feministka